Джеймс Кларк ( или Clarke):
 Кларк, Джеймс (1836—1895) — британский богослов и филолог.
 Кларк, Джеймс (род. 1944) — американский предприниматель, основатель Netscape Communications.
 Кларк, Джеймс Майкл (1874—1929) — британский спортсмен (перетягивание каната), серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Кларк, Джеймс Фримен (1810—1888) — американский богослов-унитарианец. См. также 
 Кларк, Джим (1936—1968) — шотландский автогонщик.